Личный номер — уникальный код, используемый для однозначной идентификации лица в большой группе.

 Личный номер — уникальный, как правило, буквенно-цифровой код, присваемый военнослужащим
 Личный номер — российский художественный кинофильм (2004)